Želetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Gemeinde im Okres Znojmo, siehe Želetice u Znojma
Gemeinde im Okres Hodonín, siehe Želetice u Kyjova
Želetice, Ortsteil von Litoměřice, Okres Litoměřice